Materiestrahl steht für:

 Flüssigkeitsstrahl
 Jet (Astronomie), ein gerichteter Gasstrom
 kumulativer Metallstrahl einer Hohlladung

Korpuskularstrahl in der experimentellen Physik und Chemie:
 Atomstrahl
 Elektronenstrahl
 Ionenstrahl
 Molekularstrahl